Ženská čtyřhra Melbourne Summer Set II 2022 probíhala v první polovině ledna 2022. Do deblové soutěže melbournského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic.. Jednalo se o premiérový ročník turnaje. Souběžně se v Melbourne Parku konal také Melbourne Summer Set I.

Vítězem se stal druhý nasazený, americko-český pár Bernarda Peraová a Kateřina Siniaková, který ve finále zdolal egyptsko-českou dvojici Majar Šarífová a Tereza Martincová. Po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a z prvního společného startu ve čtyřhře získaly trofej. Deblová světová jednička Siniaková na okruhu WTA Tour vybojovala  patnáctý deblový titul a potřetí v řadě vstoupila do sezóny turnajovým triumfem. Pro Peraovovou to bylo první takové turnajové vítězství, když se poprvé probojovala do finále.

Nasazení párů 

  Samantha Stosurová /  Čang Šuaj (semifinále)
  Bernarda Peraová /  Kateřina Siniaková (vítězky)
  Irina-Camelia Beguová /  Nina Stojanovićová (semifinále)
  Eri Hozumiová /  Makoto Ninomijová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Melbourne Summer Set
WTA Tour 2022
Tenis v Austrálii v roce 2022